Боркхайде () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Потсдам-Миттельмарк. Подчиняется управлению Брюк. Население составляет 1857 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 6,73 км². Официальный код — 12 0 69 052.

Примечания

Ссылки 

Города Бранденбурга